Le regole di volo fanno parte delle "regole dell'aria" (rules of the air) e si dividono in 5 sezioni: 
Regole generali di volo: applicabili a tutti i voli; 
regole del volo a vista (VFR); 
regole del volo strumentale (IFR); 
norme per la compilazione del piano di volo;
norme particolari (per zone regolamentate, alianti, manifestazioni aeree, ecc.)

Appurato che deve sempre uniformarsi alle regole generali dell'aeronautica, il pilota di un aeromobile deve anche decidere a quali regole attenersi dopo il decollo, cioè se condurre il volo in accordo alle regole del volo a vista oppure alle  regole del volo strumentale.

Da questa decisione derivano altre norme e responsabilità, come ad esempio l'obbligatorietà o meno di presentare un piano di volo, l'accesso a determinati spazi aerei o la possibilità di volare in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Controllo del traffico aereo